Andrus steht für:

 Mount Andrus, Schildvulkan im Marie-Byrd-Land in Antarktika
 Andrus Point, Landspitze an der Ostküste des ostantarktischen Viktorialands

Andrus ist der Familienname folgender Personen:
 Cecil D. Andrus (1931–2017), US-amerikanischer Politiker
 Chuck Andrus (1928–1997), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Clift Andrus (1890–1968), US-amerikanischer Generalmajor
 Jeff Andrus (1947–2011), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schriftsteller
 John Emory Andrus (1841–1934), US-amerikanischer Politiker
 Mark Andrus (* 1955), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Walter H. Andrus (1920–2015), US-amerikanischer Parawissenschaftler

Siehe auch:
 Andrews
 Andros
 Andru